Jean-Louis Loday (1946–2012), mathématicien français ;
 Yves Loday (1955-), navigateur français.